Supercoppa brasiliana 2015 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa brasiliana 2015 – torneo di pallavolo maschile